

Persone 
 Jadranko Bogičević – calciatore bosniaco, nell'allora Jugoslavia
 Tijana Bogićević – cantante serba, nell'allora Jugoslavia
 Vladislav Bogićević –  ex calciatore, allenatore di calcio e imprenditore jugoslavo, dal 1992 serbo